

Cinema 
Non ci sarà domani (Kiss Tomorrow Goodbye) – film del 1950 diretto da Gordon Douglas
Kiss Tomorrow Goodbye – film per la televisione del 2000 diretto da Jason Priestley

Musica 
Kiss Tomorrow Goodbye – singolo del 2012 del cantante statunitense Luke Bryan